New – szesnasty album studyjny brytyjskiego piosenkarza Paula McCartneya wydany 14 października 2013 roku w Wielkiej Brytanii i 15 października tego samego roku w USA.

Nagrania w Polsce uzyskały status złotej płyty.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Paula McCartneya
Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy Hear Music
Albumy Virgin EMI Records